N57 peut faire référence à :
 , un sous-marin de la Royal Navy ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres